El término Chile nuevo puede referirse a:

 Estación Chile Nuevo, antigua estación de ferrocarriles de Penco, Chile.
 Chile Nuevo, canción y lado B de un sencillo de 1971 de Héctor Pavez.